Дми́трий Гри́шин:
 Гришин, Дмитрий Михайлович (1927—1998) — советский и российский педагог, профессор Калужского педагогического института, заслуженный деятель науки РФ.
 Гришин, Дмитрий Сергеевич (род. 1978) — российский менеджер, генеральный директор Mail.Ru.
 Гришин, Дмитрий Фёдорович (род. 1956) — российский химик, специалист в области радикальных реакций и их применения в синтезе макромолекул, член-корреспондент РАН.